Cosina är ett släkte av insekter. Cosina ingår i familjen myrlejonsländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrlejonsländor
Cosina